Джон ван Денбург (; 1872—1924) — американский герпетолог.

Он поступил в 1891 году в Станфордский университет. В 1897 году ему была присвоена степень доктора наук. Затем он продолжил свою работу в качестве директора музея герпетологической коллекции Калифорнийской академии наук.

После землетрясения 1906 года в Сан-Франциско участвовал в восстановлении потерянных герпетологических экземпляров коллекции и покупке других коллекций. Он опубликовывал в 1922 году двухтомное произведение «The Reptiles of Western North America».

Он покончил жизнь самоубийством в 1924 году во время отпуска на Гавайских островах.

Литература 
 Kraig Adler (1989). Contributions to the History of Herpetology, Society for the study of amphibians and reptiles.

Герпетологи США